Сезон 2009 стал для ПФК ЦСКА 18-м в Высшем дивизионе России. Ещё в середине прошлого сезона стало известно, что Валерий Газзаев покинет команду. Ушедшего тренера заменил бразильский специалист Зико. До летнего перерыва в чемпионате команда демонстрировала хорошую игру, однако после него результаты «красно-синих» пошли на спад, во многом из-за действий бразильца. Тем не менее, под руководством Зико ЦСКА выиграл два трофея: Кубок России 2008/09, где в финале с минимальным счетом был обыгран действующий чемпион «Рубин» (победный гол на последних минутах забил Евгений Алдонин), и Суперкубок России, в котором ЦСКА оказался сильнее того же «Рубина» с идентичным счётом.

В сентябре после проигрыша «Ростову» в 20-м туре чемпионата Зико был уволен. После 20 туров команда шла на 4 месте и отставала от лидера на 10 очков. Поспособствовало увольнению и вылет в первом же матче Кубка России 2009/2010 от «Урала» и в 1/8 финала Кубка УЕФА 2008/2009 от донецкого «Шахтёра». На место главного тренера из мадридского «Реала» пришел Хуанде Рамос, но он проработал в клубе всего полтора месяца, при нём команда опустилась на 5-е место после 26-го тура.

Заканчивала сезон команда уже под руководством Леонида Слуцкого. Клуб в итоге так и закончил чемпионат на 5-м месте, впервые за 7 лет не завоевав медали первенства. В Лиге чемпионов дела шли успешнее: «красно-синие» в декабре оформили первый в своей истории выход в плей-офф главного еврокубкового турнира.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 

Убытки:9.300.000

Лето 

Убытки:6.500.000

Ушли из клуба

Зима 

Прибыль:0

Лето 

Прибыль:21 000 000

Общие убытки:15 800 000

Общая прибыль:21 000 000

Разница:5 200 000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Клуб Первого дивизиона Сибирь (Новосибирск) получил путёвку в Лигу Европы 2009/2010 как финалист Кубка России.

Кубок России 2008/09

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок России 2009/10

1/16 финала

Суперкубок России 2009

Кубок УЕФА 2008/09

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов 2009/10

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Матчи ЦСКА на сайте cska-games.ru
 Статистика команды и игроков на портале Sportbox

2009
ЦСКА Москва